Данил Владимирович Плужников (род. 26 января 2002, Сочи, Россия) — российский певец. Победитель третьего сезона проекта «Голос. Дети». Многократный участник и лауреат российских и международных музыкальных конкурсов и премий, среди них: Премия президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи; Международная Премия «Филантроп» 2016; Именная премия Губернатора Краснодарского края и мэра города Сочи; Лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»; Премия «Преодоление» имени Н. А. Островского. В 2016 году Данил был назван «Сокровищем культуры нации».

Биография 
Данил Плужников родился в музыкальной семье, где мама Ирина Владимировна имеет музыкальное образование, а отец Владимир Захарович в молодости увлекался музыкой. Диагноз «Спондилоэпифизарная дисплазия верхних и нижних конечностей», был поставлен в 10 месяцев — это сложное системное заболевание костей. В 2009 году Данилу в Центре Илизарова (Курган) устранили деформацию конечностей и увеличили рост с помощью аппарата Илизарова на 6 см.

В четыре года родители заметили, что Данилу нравится петь, и он стал также заниматься и вокалом. Петь начал с шести лет. Обучался в двух музыкальных школах по классу «вокал» и по классу «синтезатор». Помимо вокала увлекается инструментальной музыкой и сам сочиняет композиции. В 2018 году окончил музыкальную школу в Сочи с красным дипломом и после девятого класса поступил в Государственном музыкальном училище эстрадного и джазового искусства по специальности «Эстрадное пение». Ещё до победы в «Голос. Дети» у Данила была активная музыкальная жизнь, лауреат многих конкурсов, в 2014—2015 годах он становился лауреатом 1-й степени 18 раз. После победы музыкальная деятельность стала ещё активней.

В июле 2016 г. совместно с группой «Кипелов», выступил на сцене рок-фестиваля «Нашествие-2016». В том же месяце выступил на музыкальном фестивале Ольги Кормухиной «Дорога Добрых Дел». В сентябре 2016 выступил совместно с Димой Биланом на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2016» с песней Олега Газманова «МАМА». Выступление приобрело большую популярность. Позднее артисты исполняли данную композицию на юбилейном концерте Олега Газманова «Мне 65».

В июле 2017 года вышел второй сингл на авторскую песню Данила «Пилигрим».

После проекта Данил начал выступать не только на площадках других известных исполнителей и международных музыкальных конкурсах и фестивалей, но также давать свои сольные концерты: Первый сольный концерт Данила, прошёл в родном городе Сочи в марте 2017 года, в возрасте 15 лет; Второй сольный концерт состоялся в том же году в июле в Сочи; Третий сольный концерт прошел в октябре 2017 в Екатеринбурге.

В январе 2017 года юный артист впервые выступил на сцене Государственного Кремлёвского Дворца на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях. В августе 2017 года выступил на сцене Кремля в Финале «Ты супер!».

В июне 2018 года совсместно с группой «The Bohemians» выступил на Фестивале болельщиков FIFA, Москва, Воробьевы горы.

В августе 2018 года Данил выпустил свой первый клип «All of me», кавер на песню John Legend.

Публикации в музыкальных журналах: Лучшие юные вокалисты и педагоги России, журнал «Я пою»; Израиль, издание Glamur «Данил Плужников — маленький человек с большим сердцем». Уже в 16 лет Данила приглашают в состав жюри музыкальных конкурсов. Так в октябре 2018 года Данил возглавил жюри конкурса российский исполнителей «Поющие острова». В январе 2018 вошел в состав конкурса искусств «Особые таланты» — 2018. Опросы на интернет-ресурсах: В 2016 году Данил стал победителем «Горцы года — 2016» в номинации «Надежда»; В 2018 году стал победителем Премии «На Благо мира» в номинации «Популярная Песня» с авторской песней «Пилигрим».

Голос. Дети 
Данил Плужников стал победителем шоу «Голос. Дети (Россия, сезон 3)».

Таблица участия в телеконкурсе «Голос. Дети» (3-й сезон)

После победы в шоу «Голос. Дети (Россия, сезон 3)» под лейблом Universal Music (крупнейшая в мире компания звукозаписи) был записан первый сингл Данила на песню Олега Газманова «Два Орла».

Выступление с песней «Два Орла» вошло в топ-10 самых ярких слепых прослушиваний конкурса во всех странах мира в 2016 году.

В 2017 году стал репортёром V на телешоу «Голос. Дети» (4-й сезон).

В июле 2017 года принял участие в юбилейном концерте «Голос» посвященный пятилетию проекта.

В апреле 2018 года с песней «Нас бьют, мы летаем» выступил на юбилейном концерте «Голос. Дети. 5 лет» (Первый канал).

В мае 2019 года выступил с победителями всех сезонов в спецвыпуске на телешоу Голос. Дети-6.

Сотрудничество 
 В апреле 2016 года поддержал Международный благотворительный фестиваль «АНГЕЛЫ ПРИРОДЫ». Где выступил совместно с Олегом Газмановым на пресс-конференции, посвященной открытию проекта.
 Принял участие в социальном проекте Игоря Матвиенко «ЖИТЬ». По данным InterMedia cоциальный ролик «Жить» приобрел большую известность и бьет рекорды просмотров на YouTube.
 В сентябре 2016 года выпуск социального ролика компанией «Макдоналдс» и благотворительным фонд «Дом Роналда Макдоналда» с участием Данила об открытии детской игровой площадки для детей с ограниченными возможностями.
 В сентябре 2017 года выступил делегатом в поддержку «Первого Всемирного конгресса людей с инвалидностью» прошедшем в Екатеринбурге, её участниками стали более 700 делегатов из 28 стран.
 В октябре 2017 года при участии мэрии г. Мерсин и «Фонда развития г. Мерсин» принял участие в «Международном Фестивале Безбарьерного Искусства г. Мерсин», Турция.
 В декабре 2017 года принял участие в благотворительном проект «Ты уникален», созданный компанией Disney вместе с певицей Зарой, в поддержку талантливых людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта выступал в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
 В октябре 2018 года при участии мэрии г. Мерсин и «Фонда развития г. Мерсин» во второй раз принял участие в «Международном Фестивале Безбарьерного Искусства г. Мерсин», Турция.

Синглы

Песни (кавер-версии) 

Песни, исполненные совместно с другими исполнителями:

Клипы

Награды 
 Победитель проекта «Голос. Дети» (Россия, сезон 3).
 Лауреат премии президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи.
 Лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
 Международная Премия «Филантроп» 2016 за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.
 Премия «Преодоление» имени Н. А. Островского «За мужество, крепость духа и творческие успехи» (Москва, 1.12.2016 г.).
 Победитель Премии «На Благо мира» в номинации «Популярная Песня» с авторской песней «Пилигрим».

Фильмография 
 Данил Плужников — музыкант, волонтер, «автогонщик», человек неограниченных возможностей
 Данил Плужников в документальном фильме «Голос. Дети-3. На самой высокой ноте»
 «В гостях у Данила Плужникова. Пока все дома»
 Данил Плужников в программе «СЛОВО», телеканал СПАС
 «Крупным Планом»: В гостях Данил Плужников!
 Данил Плужников: о Боге, харизме и единственном друге | DISLIFE

Интересный факт 
В апреле 2016 года поклонниками творчества юного артиста была официально внесена запись в «Международный каталог небесных тел» РОСКОСМОСА, о присвоении звезды в созвездии «Орла» имени — Плужников Данил.

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы России
Певцы и певицы XXI века
Дети-певцы России
Рок-вокалисты России
Участники телешоу «Голос. Дети»
Поп-вокалисты России
Победители телешоу «The Voice»
Инвалиды